Robert Lucas – angielski polityk, w 1406 parlamentarzysta z Ipswich
 Robert Lucas (1649–1705) – angielski arystokrata i oficer, 3. baron Lucas
 Robert Lucas (1781–1853) – amerykański polityk, gubernator Ohio i Iowy
 Robert Slade Lucas (1867–1942) – angielski krykiecista 
 Robert Lucas (1904–1984) – austriacko-brytyjski pisarz pochodzenia żydowskiego
 Robert Lucas (1922–2019) – francuski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Robert S. Lucas (ur. 1930) – amerykański admirał
 Robert Lucas (ur. 1932) – indonezyjski żeglarz, olimpijczyk
 Robert Lucas Jr. (ur. 1937) – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla
 Rob Lucas (ur. 1953) – australijski polityk
 Robert Lucas (1962–2008) – amerykański muzyk bluesowy